Giner:
 Ariadna Gil i Giner
 Fernando Giner
 Francisco Giner de los Ríos
 Józef Canet Giner
 Maryn Blanes Giner